Lallemant ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Lallemant (auch: Lallemand; 1575–1636), französischer Maler
 Jacques Lallemant (1691–1740), französischer Geistlicher und Bischof
 Jacques-Philippe Lallemant (* um 1660; † 1748), französischer Jesuit
 Jean-Baptiste Lallemand (auch: Lallemant; 1716–1803), französischer Maler 
 Jérôme Lalemant (1593–1673), jesuitischer Missionar in Kanada
 Louis Lallemant (1578–1635), französischer Priester, Jesuit und Theologe
 Richard-Gontran Lallemant (Richard-Gontran Conteray gen. Lallemant; 1725–1807), französischer Verleger
 Xavier-Félix Lallemant (Abbé Lallemant de Maupas; 1729–1810), französischer Herausgeber und Übersetzer

Siehe auch:
 Lalemant
 Avé-Lallemant
 Lallement
 Lallemand